linea S28 della rete celere dell'Argovia
 linea S28 della S-Bahn Reno-Ruhr